Matiasek ist der Familienname von:

 Hellmuth Matiasek (1931–2022), österreichischer Regisseur und Intendant
 Veronika Matiasek (* 1958), österreichische Politikerin (FPÖ)